Molekulska formula -{C2H6O3S}- se može odnositi na:

 Dimetil sulfit
 Metil metansulfonat